Соревнования в командном спринте среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 24 февраля классическим стилем. Медали в командном спринте были разыграны 8-й раз в истории.

Для Норвегии победа стала 4-й в истории после 2005, 2009 и 2015 годов. Россияне завоевали медаль в командном спринте на пятом чемпионате мира подряд, но впервые без участия Никиты Крюкова. Итальянец Федерико Пеллегрино завоевал медаль в командном спринте на третьем чемпионате мира подряд, он был третьим в 2015 году и вторым в 2017 году (оба раза с Дитмаром Нёклером).

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019